Futaleufú bezeichnet:

 den Río Futaleufú, einen Fluss in Argentinien und Chile
 Futaleufú (Kommune), Gemeinde in Chile
 Departamento Futaleufú, Verwaltungseinheit in Argentinien